Clădirea fostului Seminar Báthory-Apor (azi liceu) din Cluj-Napoca, str. Universității nr.10 este declarată monument istoric ().

Istoric 
Datare: 1721-1727.

Legături externe

Vezi și 
 Lista locurilor în Cluj-Napoca

Clădiri și structuri din Cluj-Napoca